

Computação  
 Base de informações de gerenciamento, um repositório de informações de computação utilizado pelo Simple Network Management Protocol

Ficção 
 The Men in Black (quadrinhos), série de história em quadrinhos
 Homens de Preto (filme), baseado na história em quadrinhos 
 Men in Black II, a sua sequência 
 Men in Black III, sua segunda sequência 
 Men in Black: The Series, com base no filme original 
 Inimigo de Jacob, o principal antagonista na série de TV Lost
 A Inspeção Médica, uma organização fictícia da série de mangá Battle Angel Alita

Outros  
 Código IATA para a Minot Air Force Base 
 Homens de Preto (termo), em teoria da conspiração, um grupo de agentes misteriosos 

Desambiguação